Vedia peut désigner :

Toponymes 
 Vedia, forme en espagnol du nom de la ville appelée en basque Bedia ;
 Vedia, localité argentine située dans le  de Leandro N. Alem, dans la province de Buenos Aires.

Autres 
 Vedia (anciennement Télévesdre), chaîne de télévision belge située à Verviers, dans la province de Liège.

Homonymie de toponyme